Mietke ist der Familienname folgender Personen:
 Georg Mietke (1704–1770), norddeutscher Klavier- und Instrumentenbauer
 Georg Friedrich Mietke (1746–nach 1805), norddeutscher Klavier- und Instrumentenbauer
 Michael Mietke (zwischen 1656 und 1671–1719), norddeutscher Cembalo- und Harfenbauer
 Michael Mietke (Sohn) (1702–1754), norddeutscher Klavier- und Instrumentenbauer

Siehe auch:
 Miedke
 Miedtke